Bahşılı (district), een Turks district in de provincie Kırıkkale
 Bahşılı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Bahşılı